14-я танковая бригада — танковое формирование (танковая бригада, соединение) автобронетанковых войск РККА Союза ССР.

Наименования 
Наименования:
 полное действительное — 14-я танковая бригада;
 сокращённое действительное — 14 тбр.

История 
С увеличением производства основных танков в Союзе ССР, в 1940 году на основе отдельных танковых бригад были сформированы танковые дивизии, вошедшие в состав механизированных корпусов (мк).

К 1 декабря 1940 года в РККА было 9 мехкорпусов и 45 танковых бригад. 14-я бригада была сформирована в ноябре 1940 года в городе Пушкин Ленинградском военном округе на базе 11-го запасного танкового полка.

Весной 1941 года передислоцирована в Киевский Особый военный округ и обращена на сформирование 49-й танковой дивизии 24-го механизированного корпуса.

Командование 
 Швецов, Константин Фёдорович, командир бригады, полковник.
 Стогний, Георгий Ефимович, начальник штаба, полковник.

Состав 
 управление бригады
 33-й отдельный танковый батальон
 34-й отдельный танковый батальон
 35-й отдельный танковый батальон
 36-й отдельный учебный танковый батальон
 38-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон
 48-я отдельная химическая рота

Примечания

Ссылки 
 Карманный атлас СССР 1939 года 
 

Бригады СССР
Танковые бригады
Танковые формирования СССР
Воинские части и формирования, созданные в 1940 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1941 году